Kopernikus-Gymnasium ist der Name folgender Gymnasien:

 Kopernikus-Gymnasium Bargteheide
 Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde
 Kopernikus-Gymnasium Kattowitz
 Kopernikus-Gymnasium Neu-Ulm
 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum
 Kopernikus-Gymnasium Niederkassel
 Kopernikus-Gymnasium Philippsburg
 Kopernikus-Gymnasium Ratingen-Lintorf
 Kopernikus-Gymnasium Rheine
 Kopernikus-Gymnasium Walsum
 Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen
 Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium (Weißenhorn)
 Kopernikus-Gymnasium Wissen

Siehe auch:
 Europaschule Coppernicus-Gymnasium Norderstedt
 Copernicus-Gymnasium Löningen
 Copernicus-Gymnasium Philippsburg